Remedy (film) — американський фільм-драма, 2005 р.
 Remedy (TV series) — канадська TV серія, 2014 р.
 Ремедіація (педагогіка) — підвищення успішності студентів.
 Ремедіація (екологія) — процес відновлення природних ресурсів.
 
 Ремедіація (масмедіа) — процес, коли один медіа вдосконалюється, використовуючи можливості іншого медіа: використовування, трансформування та вдосконалення одним медіа іншого.